Kamixovka (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Kamixovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia